Abernethy Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abernethy Creek (Crowders Creek), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Abernethy Creek (Willamette River), Fluss im Bundesstaat Oregon
 Abernethy Creek (Columbia River), Fluss im Bundesstaat Washington

Siehe auch:
 Abernathy Creek